
Termin -{TFR}- ima više značenja.

 Transferinski receptor, ćelijski receptor
 -{TFR Records}-, izdavačka kuća